Dubois, även DuBois eller Du Bois, är ett franskt efternamn som betyder ’av skogen’.

Personer 

 Alphée Dubois, fransk medaljgravör
 Allison DuBois, amerikansk författare och kontroversiellt spiritistiskt medium
 Anna Dubois
 Arendt Dubois

 Didier Dubois, fransk friidrottare

 Edmond Dubois-Crancé
 Elizabeth Dubois
 Emil du Bois-Reymond, tysk fysiolog och professor
 Ernest Henri Dubois, fransk skulptör
 Eugène Dubois, nederländsk anatom, antropolog, geolog och paleontolog, upptäckare av Homo erectus

 François Dubois, målare
 Fred Dubois, amerikansk politiker

 Gottfrid Dubois
 Guillaume Dubois, premiärminister och kardinal
 Guillam Dubois, holländsk konstnär

 Henry Du Bois, holländsk fysiker

 Jean-Antoine Dubois, fransk missionär som la fram den Ariska invasionsteorin
 Jean-Étienne Dubois, fransk kusk och travtränare
 Jean-Pierre Dubois

 Léo Dubois
 Louis Dubois (konstnär), belgisk konstnär
 Louis Dubois (politiker), fransk politiker
 Louis-Ernest Dubois (1856–1929), fransk kardinal

 Marie Dubois, skådespelare
 Marcus Dubois, svensk youtuber
 Micke Dubois, svensk komiker, känd som Svullo

 Ninon Dubois Le Clerc, fransk ballerina

 Pierre Dubois, fransk författare på 1300-talet
 Pierre Joseph Louis Alfred Dubois
 Pierre-Luc Dubois

 Serafino Dubois, italiensk schackspelare på 1800-talet
 Théodore Dubois, fransk musiker
 Urbain Dubois, fransk matkonstnär, skapare av Sjötunga Walewska

 W.E.B. Du Bois, amerikansk kommunist och kämpe för de svartas rättigheter
 Werner Dubois

Franska efternamn